Бетани Маттек-Сандс и Джейми Маррей — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Мартина Хингис и Джейми Маррей — не защищали свой титул, но Маррей принял участие в турнире (в паре с Бетани Маттек-Сандс) и выиграл Открытый чемпионат США во второй раз подряд. Мартина Хингис в 2017 году завершила карьеру.

Посев 

  Габриэла Дабровски /  Мате Павич (Второй круг)
  Николь Мелихар /  Оливер Марах (Четвертьфинал)
  Чжань Хаоцин /  Хенри Континен (Первый круг)
  Латиша Чан /  Иван Додиг (Второй круг, снялись)

<ol start="5">
  Андрея Сестини Главачкова /  Эдуар Роже-Васслен (Четвертьфинал)
  Деми Схюрс /  Матве Мидделкоп (Первый круг)
  Катарина Среботник /  Майкл Винус (Второй круг)
  Абигейл Спирс /  Хуан Себастьян Кабаль (Второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Аманда Анисимова /  Майкл Ммо (Первый круг)
  Кэйтлин Кристиан /  Джеймс Серретани (Первый круг)
  Даниэль Коллинз /  Том Фоусетт (Первый круг)
  Кори Гауфф /  Кристофер Юбэнкс (Второй круг)
  Джейми Лёб /  Ноа Рубин (Первый круг)

<ol start="6">
  Кристина Макхейл /  Кристиан Харрисон (Полуфинал)
  Уитни Осуигве /  Фрэнсис Тиафо (Первый круг)
  Тейлор Таунсенд /  Дональд Янг (Первый круг)
  Лаура Зигемунд /  Рохан Бопанна (PR, первый круг)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира на официальном сайте US Open 

Взрослые